Chris Carter může být:
 Chris Carter (atlet) (* 1989) – americký trojskokan
 Chris Carter (baseballista, 1982) (* 1982) – americký baseballista
 Chris Carter (baseballista, 1986) (* 1986) – americký baseballista
 Chris Carter (hudebník) (* 1953) – britský hudebník
 Chris Carter (politik) (* 1952) – novozélandský politik
 Chris Carter (scenárista) (* 1956) – americký televizní scenárista a producent
 Chris Carter (spisovatel) (* 1965) – americký spisovatel
 Cris Carter (* 1965) – americký hráč amerického fotbalu

Externí odkazy